Нуволоне (значення) .

 Панфіло Нуволоне (1581—1651) — кремонський художник, представник пізнього італійського маньєризму. Майстер натюрмортів. Батько художників Карло Франческо Нуволоне  та Джузеппе Нуволоне.
 Карло Франческо Нуволоне  (1609 — 1662) — італійський художник доби бароко, фрескіст, майстер біблійних композицій і парадних портретів.
 Джузеппе Нуволоне (1619-1703) — італійський художник доби бароко.

Примітки 

Італійські прізвища
Багатозначні терміни